

Wydarzenia 

 w bitwie pod Leuktrami Tebańczycy złamali potęgę Sparty

Urodzili się 
 Mencjusz, filozof chiński